La madrastra (telenowela 1962)
 La madrastra (telenowela 2005)